Адельфий () — римский политический деятель середины IV века.

О биографии Адельфия сохранилось мало данных. Он проходил обучение у известного ритора Либания. В 392 году Адельфий занимал должность консуляра Галатии. Это было его первое назначение. Возможно, его следует идентифицировать с галатским адвокатом-христианином Адельфием, упоминаемым Григорием Назианзином.

Литература 
 

Чиновники Римской империи
Государственные деятели IV века